Passions, He Had Three é um filme de comédia norte-americano de 1913 em curta-metragem, dirigido por Henry Lehrman, produzido por Mack Sennet, estrelado pelos atores Mabel Normand e Fatty Arbuckle.

Ligações externas 
 

Filmes dos Estados Unidos de 1913
Filmes de comédia dos Estados Unidos
Filmes em língua inglesa
Curtas-metragens dos Estados Unidos
Filmes mudos
Filmes em preto e branco